Шампионска лига 2007/08 е 16-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 53-то от началото.

През този сезон заедно с носителя на трофея Милан участват рекордните 76 отбора от 52 страни. В турнира за пръв път вземат участие отбори от Андора, Сан Марино и Черна гора. Единствено Лихтенщайн от всички страни-членки на УЕФА не е имал представител в надпреварата.

Финалът се играе на 21 май 2008 г. на стадион Лужники в Москва.

Първи квалификационен кръг 
Мачовете се играят на 17/18 юли и 24/25 юли 2007 г.

Втори квалификационен кръг 
Мачовете се играят на 31 юли/1 август и 7/8 август 2007 г.

Трети квалификационен кръг 
Мачовете се играят на 14/15 август и 28/29 август 2007 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2007/08.

1 Поради смъртта на Антонио Пуерта на 28 август, реваншът е отложен за 3 септември.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Осминафинал 
Мачовете се играят на 19 и 20 февруари и 4 и 5 март 2008 г.

Четвъртфинал 
Мачовете се играят на 1 и 2 април и 8 и 9 април 2008 г.

Полуфинал 
Мачовете се играят на 22 и 23 април и 29 и 30 април 2008 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2007/08

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2007/08

Европейска шампионска лига